Worms, város Németországban

Worms, a Team17 Software videójáték-sorozata
Worms
Worms Armageddon
Worms 2
Worms 3
Worms 4: Mayhem
WoRMS, a Tengeri Élőlények Világkatalógusa